Матюшенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Матюшенко, Афанасий Николаевич (1879—1907) — русский революционер, один из руководителей восстания матросов на броненосце «Князь Потёмкин».
 Матюшенко, Борис Павлович (1883—1944) — украинский медик, общественный и политический деятель.
 Матюшенко, Владимир Владимирович (род. 1971) — белорусский боец смешанного стиля.
 Матюшенко, Вячеслав Викторович (род. 1975) — украинский футболист, тренер, функционер.
 Матюшенко, Иван Андреевич (род. 1984) — профессиональный российский армрестлер.
 Матюшенко, Михаил Петрович (1813—1879) — русский медик, доктор медицины.
 Матюшенко, Николай Алексеевич (род. 1966) — советский украинский легкоатлет.

См. также 
 Улица Матюшенко
 Матюшенков